Die 1. deild karla 2004 war die 50. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 16. Mai und endete am 17. September 2004. Valur Reykjavík und Þróttur Reykjavík schafften den direkten Wiederaufstieg.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Landsbankadeild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2004 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Level (1. deild) 2004 rsssf.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004